Суперкубок Туреччини з футболу 1980 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 червня 1980 року між чемпіоном Туреччини «Трабзонспором» та володарем кубка Туреччини «Алтаєм».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1980
Туреччина
1980 у турецькому спорті